Le quai des Orfèvres peut faire référence :
 au quai des Orfèvres, voie de circulation située le long de la Seine sur l’île de la Cité à Paris ;
 au 36, quai des Orfèvres, siège de la Direction régionale de la police judiciaire de la Préfecture de police de Paris ;
 à Quai des Orfèvres, film d’Henri-Georges Clouzot en 1947 ;
 à 36 quai des Orfèvres, film d’Olivier Marchal en 2004 ;
 au prix du Quai des Orfèvres, prix littéraire français créé en 1946.